Звара — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:

  (1924—2012) — словацкий медик, политический и государственный деятель, член-корреспондент Чехословацкой, а затем — Словацкой академии наук (1981).
  (род. 1971) — словацкий футболист.  
 Звара, Иво (род. 1934) — чешский и советский радиохимик, член-корреспондент Чехословацкой АН (1973), лауреат Ленинской премии (1967).
  (род. 1963) — чехословацкий легкоатлет, специализировавшийся на прыжках в высоту.